Buków (gromada w powiecie nyskim)
 Buków (gromada w powiecie średzkim)